Arisbe (griechisch ) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:

 Arisbe (Tochter des Merops)
 Arisbe (Tochter des Makar)
 Arisbe (Tochter des Teukros)

in der antiken Geographie:
 Arisbe (Troas), eine Stadt südlich des Hellespont am Fluss Selleis in der Troas 
 Arisbe (Lesbos), eine Stadt auf der Insel Lesbos